Termenul „Războaiele opiului” se poate referi la:

 Cele două războaie între Imperiul britanic și China Dinastia Qing între anii 1839-1842 și 1856-1860.
 Războiul opiului - film chinez